Данный список включает Мезоамериканские пирамиды или культовые сооружения. В основном не все они имеют пирамидальную форму и выполнены в разных стилях, характерных для того или иного города-государства. Располагаются сооружения на территории Мексики и Центральной Америки. Выстроены из камня (ранние имеют глиняную кладку) цивилизациями доколумбовых культур, включая ольмеков, майя, тольтеков и ацтеков.

Ссылки 

 Locogringo.com: Pyramids 

Мезоамерика
Пирамиды Мезоамерики
Культовые сооружения Мексики